Лукаш Серпина (, род. 27 марта 1988 года, Злоторые) — польский футболист, полузащитник клуба «Корона».

Игровая карьера 
В начале карьеры выступал за клубы «Проховичанка», «Гурник» Польковице и «Долькан». За «Корону» играл с перерывом в 2012—2016 годах, проведя 62 матча в разных турнирах, забив 1 гол и отдав голевых передач, из них 60 игр — в высшем дивизионе Польши. В составе «Подбескидзе» из Бельско-Бялы выступал в 2016—2021 годах, был капитаном команды. В сезоне 2020/2021 сыграл 22 матча, отметившись 6 голевыми передачами, всего сыграл 152 матча за «Подбескидзе» во всех турнирах (18 голов). В сезоне 2021/2022 вернулся в «Корону» заключив контракт до 30 июня 2022 года.

Игровая статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Польши
Игроки ФК «Гурник» Польковице
Игроки ФК «Зомбковия»
Игроки ФК «Подбескидзе»
Игроки ФК «Корона»